

Pessoas
Joost van den Vondel

Outros
2992 Vondel
Vondel (parque)

Desambiguação